Jean-Jacques Vidal peut faire référence à :

 Jean-Jacques Vidal (1789-1867), violoniste et chef d'orchestre français ;
 Jean-Jacques Vidal, danseur et chorégraphe français.